Neleus (gr. Νηλεύς) – w mitologii greckiej syn Posejdona i Tyro, bliźniaczy brat Peliasa. Jego żoną była Chloris. Ojciec Nestora.

Neleus był synem Posejdona i Tyro. Przyszedł na świat wraz ze swoim bratem-bliźniakiem, noszącym imię Pelias. Po porodzie matka porzuciła dzieci. Posejdon zesłał jednak klacz, która wykarmiła jego synów. Zostali uratowani przez wieśniaków bądź przez handlarzy koni.

 Drzewo genealogiczne Neleusa

Neleus i Pelias w końcu dowiedzieli się, skąd się wzięli na świecie. Odnaleźli Tyro. Zemścili się na jej macosze/teściowej Sidero. Ta schroniła się w świątyni, gdzie nie mogli jej zabić. Jednak Pelias złamał tabu, zabijając w świątyni Hery. Rozgniewało to boginię, która zasiała pomiędzy Neleusem i Peliasem niezgodę. Rodzeństwo podjęło walkę o władzę. W efekcie wygnany przez brata Neleus wyjechał do Messenii. Założył tam miasto Pylos, stając się jego królem.

Żoną Neleusa została Chloris, córka Amfiona. Doczekali się 12 synów i jednej córki imieniem Pero.

 Potomkowie Neleusa

Herakles po zabójstwie Ifitosa zwrócił się do Neleusa o oczyszczenie go z tej zbrodni. Władca Pylos nie zgodził się. Rozgniewany heros zabił wszystkich jego synów oprócz Nestora. Co do końca Neleusa nie ma jednej wersji. Możliwe, że zginął z ręki Heraklesa wraz ze swymi synami. Wedle innej wersji mitu Herakles nie zabił go, a Neleus umarł w Koryncie z powodu choroby. Tam też miał znaleźć się jego grób.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Królowie w mitologii greckiej